Искусство обольщения:

 Искусство обольщения (L’Art (délicat) de la séduction) — французский фильм 2001 года
 Искусство обольщения (작업의 정석) — южнокорейский фильм 2005 года

Также

 Женщины: искусство обольщения — российский фильм 2011 года
 Искусство обольщения: Пять правил соблазнения (Rules: Pyaar Ka Superhit Formula) — индийский фильм 2003 года